

Блек-Рок — місто, штат Арканзас
 Блек-Рок — переписна місцевість, штат Нью-Мексико